Hedzer Rijpstra (1919), ambtenaar en politicus
Jan Rijpstra (1955), gymnastiekleraar, politicus en sportbestuurder
Johannes Rijpstra (1889-1944), politicus